Tenisový turnaj WTA ECM Prague Open 2009 se konal ve dnech 13. – 19. července v hlavním městě České republiky Praze venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Prague Open
Sport v Česku v roce 2009